Sedlo je lahko:

 sedlo (geografija), prehod čez goro
 sedlo (priprava), priprava za sedenje na živalih
 sedlasta točka, v matematiki

Sedlo je tudi krajevno ime v Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem:

 Sedlo, Kobarid
 Sedlo pri Beljaku, nem. Großsattel, mesto Beljak
 Sedlo (otok), otok v srednji Dalmaciji

Viri 

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška